Südviertel heißen folgende Orte und Stadtteile:

Südviertel (Essen), Stadtteil von Essen
Südviertel (Marburg), Stadtteil von Marburg
Münster-Südviertel, Stadtteil von Münster
Südviertel (Eisenach), Stadtteil von Eisenach

Siehe auch:
 Südstadt, Südvorstadt